1 miejscowość w Polsce:
 Dubielewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski

1 historyczna miejscowość:
 Dubielewo – kolonia w Polsce położona w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce